Antoon Molkenboer (1872-1960), schilder en grafisch ontwerper
Bernard Molkenboer (1879-1948), Dominicaan en Vondelkenner
Phemia Molkenboer (1883-1940), keramist, meubelontwerper en tekenleraar
Hermanna Elisabeth Molkenboer-Trip (1851-1911), textielfabrikant
Joseph Molkenboer (1916-1999), topambtenaar bij Economische Zaken
Julian H. Molkenboer (1816-1854), arts en botanicus
Theo Molkenboer (1796-1863), architect
Theo Molkenboer (1871-1920), schilder
Victor Molkenboer (1958), politicus en burgemeester
Willem Molkenboer (1844-1915), tekenaar en beeldhouwer